Dragutin Kralj je lahko:
 Dragutin Kralj - alpinist
 Dragutin Kralj - general